Akizuki est la transcription du mot japonais 秋月 signifiant « Lune d'automne ».

Patronyme 

clan
 clan Akizuki, un clan fondé dans la province de Chikuzen ;

personnalités
 Risu Akizuki (1957-), un mangaka ;
  (1858-1945), un diplomate japonais ;
 Tanezane Akizuki (1548-1596), un samouraï ;
 Teijiro Akizuki (1824-1900), un samouraï.

Marine 
'Akizuki peut aussi désigner :
 Akizuki'', un destroyer de la marine japonaise ;
 , des classes de navires japonais.